Ряза́нский прое́зд — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Комсомольской площадью и Рязанским переулком.

Происхождение названия 
Назван в конце XIX века как проезд к Рязанскому вокзалу (ныне Казанский). До постройки нового здания здесь находился главный вход Рязанского вокзала.

Описание 
Рязанский проезд начинается от юго-западного угла Комсомольской площади и проходит на юг справа от Алексеевской соединительной линии (перегон «Каланчёвская»—«Москва-Курская»). Направо от него расположен западный торец Казанского вокзала, далее слева на него выходит Южный проезд, а справа — Новорязанская улица, заканчивается на Рязанском переулке.

См. также 
 Рязанский проспект

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь городов